Народна партия може да се отнася за политически партии в различни страни:

 Австрийска народна партия
 Народна партия (Белгия)
 Народна партия (България)
 Народна партия (Гренландия)
 Народна партия (Гърция)
 Народна партия (Естония)
 Народна партия (Източна Румелия)
 Народна партия (Испания)
 Народна партия (Латвия)
 Народна партия (Папуа Нова Гвинея)
 Народна партия (Португалия)
 Народна партия (Украйна)
 Швейцарска народна партия
 Народна партия (Южна Корея)

Вижте също 
 Европейска народна партия, конфедерация на европейски политически партии
 Консервативна народна партия (Дания)
 Християнска народна партия
 Народна партия за свобода и демокрация
 Шведска народна партия на Финландия
 Либерална народна партия (Швеция)